«Тётушка Даниэль» () — французская чёрная комедия режиссёра Этьена Шатилье.

Сюжет 

Главной героиней фильма является Даниэль Бийяр, пожилая женщина, вдова полковника. Она живёт в своём доме в Осере с домработницей Одилией, которая не многим младше её самой. Несмотря на то, что всем окружающим она представляется всего лишь милой старушкой, Даниэль таковой вовсе не является. После того, как её домработница «случайно» падает и разбивается с лестницы при попытке почистить люстру, Даниэль принимает решение переехать в Париж к своим внучатому племяннику и племяннице Жанне и Жан-Пьеру. Те сначала тоже считают её лишь милой старушкой, но со временем им открывается истинное лицо их тёти.

В ролях

Номинации

Примечания

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Франции
Чёрные комедии
Фильмы на французском языке
Кинокомедии Франции